«Call on Me» — композиция шведского DJ и музыкального продюсера Эрика Придза, выпущенная в 2004 году. Сингл был весьма успешным, став лидером в нескольких хит-парадах. «Call on Me» также известна своим провокационным видеоклипом, где группа женщин и мужчина занимаются аэробикой в сексуальной манере.

История создания 
«Call on Me» является танцевальным треком, использующим семпл из песни Стива Уинвуда «Valerie», созданной в 1982 году. Когда Придз представил песню Уинвуду, тот настолько впечатлился, что перезаписал вокальные партии, чтобы сделать трек ещё лучше.

Песня достигла первого места в UK Singles Chart, когда продажи физических носителей стали низкими, из-за выпуска CD сингла, которому помогла цифровая дистрибуция, не учитывавшаяся в тот момент в чартовых расчётах. Вплоть до января 2005 года Эрик Придз был лидером по самым наименьшим продажам синглов, которым удавалось возглавлять чарт: «Call on Me» разошёлся тиражом в 23 519 копий, когда вернулся обратно 17 октября 2004 года. Тем не менее, сингл стал 4 по распроданному тиражу в Великобритании за 2004 год — он составил 335 000 копий, включая DVD-сингл, и находился на вершине UK Singles Chart 5 недель, что не удавалось в том году никому другому.

В Германии песня дебютировала на 1 месте в начале ноября 2004 года, повторив это достижение также в Ирландии. В Австралии «Call on Me» дебютировала на 2 месте, что стало для неё здесь наивысшей позицией.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео, в котором группа женщин и мужчина в тренировочных костюмах 80-ых годов занимаются аэробикой в провокационной сексуальной манере, обыгрывает сцену из фильма «Идеально» 1985 года с Джоном Траволтой и Джейми Ли Кёртис. Главные роли исполнили австралийская танцовщица и хореограф Диан Берри и аргентинский актёр, певец и модель Хуан Пабло Ди Паче. Танцовщицами выступили Лаура Мор (впоследствии записавшая с группой Uniting Nations трек «Ai no Corrida»), а также Фрэнки Уэдж, Лаура Джейн Смит, Роузи Хоукинс и Лаура Боули. Съёмки проходили в Детфорде, Лондон; режиссёром клипа выступил Хьюс Монфаради.

В Австралии видео стало рекордсменом по количеству легальных закачек, составившему 35 000 скачиваний через мобильные телефоны с технологией 3G. На волне популярности был выпущен DVD с аэробикой «Pump It Up — The Ultimate Dance Workout» с участием танцоров из оригинального видео, проводящих уроки аэробики под популярные танцевальные треки.

В 2006 году было записано своеобразное продолжение ролика «Call on Me» при участии Берри и Ди Паче — видеоклип к хаус-ремиксу хита 1983 года «Flashdance… What a Feeling» певицы Айрин Кара от The Hughes Corporation. Видео содержит отсылки к фильмам «Танец-вспышка», «Грязные танцы», «Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин».

В сентябре 2014 года в Норвегии было записано трибьют-видео с участием людей, страдающих (или излечившихся) от рака с целью поддержания Кампании против рака и пропаганды спортивных тренировок для страдающих от этого заболевания.

Список композиций и форматы 
CD-сингл
 «Call on Me» (Radio Edit) — 2:51
 «Call on Me» (Eric Prydz vs. Retarded Funk Mix) — 7:34

CD-макси-сингл
 «Call on Me» (Radio Edit) — 2:51
 «Call on Me» (Eric Prydz vs. Retarded Funk Mix) — 7:34
 «Call on Me» (JJ Stockholm Club Mix) −7:51
 «Call on Me» (Filterheadz Remix) — 7:07
 «Call on Me» (Red Kult Dub Pass 2 Mix) — 7:53
 «Call on Me» (Video) (Dirty Version)

DVD-сингл
 «Call on Me» (Video — Daytime Version)
 «Call on Me» (Video — Late Night Version)
 «Call on Me» (Radio Edit) — 2:51
 «Call on Me» (Eric Prydz vs. Retarded Funk Mix) — 7:34
 Photo Gallery

Цифровая дистрибуция
 «Call on Me» (Radio Edit) — 2:51
 «Call on Me» (Eric Prydz vs. Retarded Funk Mix) — 7:34

Чарты и продажи

Наивысшие позиции

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2004 года
Синглы Эрика Придза
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Ministry of Sound